Себю:
 Себю — город в Дании.
 Сёбю, Эгиль — спортсмен